Perijasaurus lapaz — вид рослиноїдних ящеротазових динозаврів підряду завроподоподібні (Sauropodomorpha), що існував у юрському періоді (175 млн років тому).

Відкриття 
Типовий зразок виду знайдено у 1943 році у відкладеннях формації Ла Квінта у горах Сьєрра-де-Періха у Колумбії нафтодобувною компанією Tropical Oil. Було виявлено зламаний спинний хребець приблизно 55 см (22 дюйми) заввишки та 45 см (18 дюймів) завдовжки. Зразок відправлений до колекції скам'янілостей Каліфорнійського університету в Берклі. Через довготривалий громадянський конфлікт в Колумбії, було неможливо дослідити місцезнаходження решток. Лише з підписанням мирної угоди 2016 року така можливість з'явилася.

У 2022 році було описано нові рід та вид динозавра Perijasaurus lapaz. Родова назва Perijasaurus вказує на гірських масив, де знайдено рештки Сьєрра-де-Періха. Видова назва lapaz вказує на місто Ла-Пас, неподалік від якого було зроблено відкриття, а також мирну угоду, яка дозволила описаним виконувати польові дослідження («ла-пас» іспанською означає «мир»).

Філогенія

Примітки 

Завроподи
Динозаври юрського періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2022